Phrénologie#Conclusion : l'héritage de la phrénologie
La Bosse des maths